Fabriciana eris är en fjärilsart som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1829. Fabriciana eris ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
eris